Tetrameristaceae – rodzina roślin z rzędu wrzosowców. W zależności od ujęcia rodzina obejmuje dwa rodzaje (Tetramerista i Pentamerista) lub trzy (dodatkowo Pelliciera). Rodzaj Pentamerista występuje na wyżynach Gujany, Tetramerista na Półwyspie Malajskim, Borneo i Sumatrze, a Pelliciera w namorzynach północno-zachodniej części Ameryki Południowej, w Ameryce Środkowej i na wyspach Galapagos. Rośliny te bywają wykorzystywane jako źródło surowca drzewnego.

Morfologia 

 Pokrój Drzewa i krzewy.
 Liście Skrętoległe, pojedyncze, skórzaste, całobrzegie. Blaszka zwęża się do nasady liścia, tak, że trudno wyróżnić ogonek liściowy.
 Kwiaty Promieniste i obupłciowe, skupione w kwiatostanach (tylko u Pellicera pojedyncze). U Tetramerista kwiaty są 4-krotne, u Pentamerista i Pellicera 5-krotne. Pręciki są wyprostowane, ale ich pylniki są odgięte od słupka, który jest górny.
 Owoce Jagoda.

Systematyka 
 Pozycja systematyczna i podział rodziny według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)
Rodzina siostrzana wobec niecierpkowatych w obrębie rzędu wrzosowców.

 Podział systematyczny

 Pelliciera Planch. & Triana ex Benth. & Hook. f.
 Pentamerista Maguire
 Tetramerista Miq.

Przypisy